Node kan være flere ting:

 Node (musik) - node som anvendes i musik
 Node (knudepunkt) - knudepunkt i et forsyningsanlæg
 Node (sanger) - sanger